Auke Stellingwerf (1635-1665), luitenant-admiraal bij de Friese admiraliteit.
 Jacobus Stellingwerf(f) (1667-1727), Nederlands tekenaar
 Johan Stellingwerf (1981), Nederlandse serieverkrachter.
 Stellingwerven, een gebied in het zuidoosten van Friesland.
 Stellingwerf (krant), regionale krant voor de gemeente Weststellingwerf
 Stedelijk Museum Stellingwerff-Waerdenhof in Hasselt